Kuglhof ist der Ortsname von

 Kuglhof (Arnschwang), Ortsteil der Gemeinde Arnschwang, Landkreis Cham, Bayern
 Kuglhof (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Kuglhof (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Kuglhof (Waffenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Waffenbrunn, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Koglhof